Ritterstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Ritterstraße (metro, Hamburg), een station van de Hamburgse metro